Ре́гель — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Регель — дворянский род.
 Регель, Альберт Эдуардович (1845—1908) — врач, ботаник, археолог, путешественник по Азии, сын Э. Л. Регеля.
 Регель, Анатолий Робертович (1915—1989) — советский физик, сын Р. Э. Регеля.
 Регель, Арнольд Эдуардович (1856—1917) — российский садовод-теоретик, садовый инженер, сын Э. Л. Регеля.
 Регель, Вадим Робертович (1917—?) — физик, лауреат Сталинской премии (1942), сын Р.Э.Регеля.
 Регель, Василий Эдуардович (1857—1932) — российский историк, член-корреспондент Академии наук, редактор «Византийского временника», сын Э. Л. Регеля.
 Регель, Роберт Эдуардович (1867—1920) — российский ботаник и садовод, сын Э. Л. Регеля.
 Регель, Фридрих (1853—1915) — немецкий географ и путешественник, плем. Э. Л. Регеля.
 Регель, Эдуард Людвигович (1815—1892) — российский ботаник и садовод, член-корреспондент Академии наук.